Lipice peut désigner :

Toponymie 
en  :
 Lipice, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.

en  :
 Lipice, un village du comitat de Lika-Senj.